"Mountain-bike", tradus in română, "bicicleta de munte"
"Mountain-biking" este sportul, care se clasează in mai multe discipline: cx (ciclocross), xc (CrossCountry), downhill, enduro, all mountain, etc.

Ciclism